

Patronyme 

 Michel Chevreul, (1754-1845) médecin et chirurgien français ;
 Michel-Eugène Chevreul (1786-1889), son fils, chimiste français.

Toponyme 

 Chevreul, ancienne commune française d’Algérie.